Rudberg ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Rudberg (1929–2014), schwedische Autorin
 Eva Rudberg (* 1944), schwedische Architektin
 Fredrik Rudberg (1800–1839), schwedischer Physiker
 Gunnar Rudberg (1880–1954), schwedischer Klassischer Philologe
 Gustav Rudberg (1915–2001), schwedischer Maler
 Omar Rudberg (* 1998), venezolanisch-schwedischer Sänger und Schauspieler
 Per Rudberg (1922–2010), schwedischer Admiral
 Sten Rudberg (1917–1996), schwedischer Geograf
 Stig Rudberg (1920–2011), schwedischer Klassischer Philologe
 Yngve Rudberg (1887–1978), schwedischer Bischof

Siehe auch:
 Rydberg